Kiltapetjärnarna är ett par sjöar i Jokkmokks kommun i Lappland som ingår i :
Kiltapetjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735249-168654), sjö i Jokkmokks kommun 
Kiltapetjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735275-168648), sjö i Jokkmokks kommun 

Insjöar i Piteälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Jokkmokks kommun